Herrenhöhe steht für:
 Herrenhöhe (Kürten), ein Wohnplatz der Gemeinde Kürten im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Herrenhöhe (Overath), ein Ortsteil der Stadt Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen